A 2010-es WTCC japán nagydíj volt a 2010-es túraautó-világbajnokság tizedik fordulója. 2010. október 31-én rendezték meg az Okayama International Circuit-en, Japánban.

Időmérő

Első futam 

* Nem jogosult a pontokra
 IT - privát versenyző

Második futam 

* Nem jogosult a pontokra
 IT - privát versenyző

További információk 
 Hivatalos végeredmény

Japan
Autóversenyzés Japánban